O Último Beijo (telenovela) — uma telenovela portuguesa (2002-2003)
 L'ultimo bacio — comédia italiana exibida no Brasil como "O Último Beijo"
 The Last Kiss — filme com Casey Affleck
 The Shopworn Angel — filme estadunidense de 1938 exibido no Brasil como "O Último Beijo"

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema